Bergholz kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Bergholz, Mecklenburg-Vorpommern – kommun, Mecklenburg-Vorpommern,

USA 

 Bergholz, Ohio – en ort i Jefferson County,

Se även
 Bergholtz